Medlock bezeichnet 

Personen:
 Carlos Medlock (* 1987), US-amerikanischer Basketballspieler
 Calvin Medlock (* 1982), US-amerikanischer Baseballspieler
 Justin Medlock (* 1983), US-amerikanischer Footballspieler
 Mark Medlock (* 1978), deutscher Sänger

Sonstiges:
 einen Fluss in Manchester, siehe Medlock (Fluss)
 Medlock (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten